Andrzej Potworowski (żołnierz)
 Andrzej Potworowski (dyplomata)